Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Gutman – rosyjski i radziecki aktor filmowy oraz reżyser teatralny
 Ignacy (Izaak) Gutman – polski architekt
 Israel Gutman – żydowski historyk, działacz ruchu oporu, uczestnik powstania w getcie warszawskim
 Lew Gutman – łotewski szachista i trener
 Ludwik Gutman – polski architekt
 Mosze Gutman – żydowski polityk socjalistyczny
 Natalija Gutman – rosyjska wiolonczelistka
 Piotr Gutman – polski bokser, olimpijczyk
 Tuwia Gutman – rabin

Inne:
 (13279) Gutman – planetoida z pasa głównego asteroid

Zobacz też 
 Guttmann